Агирбічу () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Кепушу-Маре.
 Агирбічу () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Аксенте-Север.